Ce terme désigne :
 vacuum , désigne un exercice de musculation visant à entraîner le grand droit
 vacuum, un système de pompe à érection.
 vacuum une opération de maintenance de base de données.